Kabila – wieś w Estonii, w gminie Kernu, w prowincji Harju
 Kabila – wieś w gminie Suure-Jaani, w prowincji Viljandi
 Joseph Kabila – prezydent Demokratycznej Republiki Konga
 Laurent-Désiré Kabila – były prezydent Demokratycznej Republiki Konga.